Иоанн:

 Иоанн — имя древнееврейского происхождения.

Персоналии по имени 
 Иоанн — император — узурпатор престола Западной Римской империи в 423—425 годах.
 Иоанн (1294—1336) — граф Гравины, герцог Дураццо.
 Иоанн (ум. после 804) — герцог Истрии (789/799 — не ранее 804).
 Иоанн — политический деятель Восточной Римской империи, консул 467 года.
 Иоанн — болгарский экзарх, писатель, экзегет и переводчик, представитель Преславской книжной школы.
 Иоанн — римский политический деятель конца IV века — начала V века.
 Иоанн (Иван Кременецкий) — русский писатель начала XVIII века.
 Иоанн Фурн — византийский богослов начала XII века.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Иоанн XV (?—996) — папа римский с августа 985 по 1 апреля 996 года.
 Иоанн XVI (ум. 1001) — антипапа с апреля 997 по февраль 998.
 Иоанн XVII (?—1003) — папа римский с 16 мая по 6 ноября 1003 года.
 Иоанн XVIII (?—1009) — папа римский с января 1004 по 18 июля 1009 года.
 Иоанн XIX (?—1032) — папа римский с 14 апреля 1024 по 6 ноября 1032 года.
 Иоанн XX — никогда не существовавший папа Римский. Известный исторический казус.
 Иоанн XXI (между 1210 и 1220—1277) — папа римский с 8 сентября 1276 по 20 мая 1277.
 Иоанн XXII (1244/1249—1334) — папа римский (1316—1334).
 Иоанн XXIII (антипапа) (1370—1419) — антипапа (1410—1415), один из антипап периода Великого западного раскола.
 Иоанн XXIII (1881—1963) — папа римский (1958—1963).

 Иоанн Актуарий (ок. 1275 — после 1328) — главный придворный врач (актуарий) императора Андроника II Палеолога.
 Иоанн Анагност — поздневизантийский хронист.
 Иоанн Ангел — византийский аристократ, генерал и наместник.
 Иоанн Антиохийский — византийский историк VII века, автор фрагментарно сохранившейся хроники.
 Иоанн Антонио Кумис (1537—1618) — итальянский иезуитский миссионер, монах в Перу.
 Иоанн Беверлийский (ум. 721) — католический святой, епископ Йорка.
 Иоанн Безземельный (1167—1216) — король Англии с 1199 года и герцог Аквитании из династии Плантагенетов.
 «Король Иоанн» — историческая хроника Уильяма Шекспира о событиях царствования Иоанна Безземельного (1595/1596, первая публикация — 1623).
 Иоанн Богослов — один из Двенадцати апостолов.
 Иоанн Бранкович (ум. 1503) — последний сербский деспот, сын Стефана Бранковича и св. Ангелины.
 Иоанн Бридлингтонский (1319—1379) — католический святой, приор Бридлингтонского приората.
 Иоанн Викторинский (1270/1280—1347) — средневековый историк, аббат монастыря Виктрина близ Клагенфурта.
 Иоанн Вустерский (ум. ок. 1140) — средневековый английский историк и хронист.
 Иоанн Газский — поэт Газской школы, автор ряда анакреонтических стихотворений и одной поэмы.
 Иоанн Гексемский (ум. ок. 1209) — средневековый английский историк второй половины XII века.
 Иоанн Геометр (ок. 935 — ок. 1000) — византийский поэт второй половины X века, агиограф.
 Иоанн Гискальский — один из лидеров Великого Восстания евреев против римлян.
 Иоанн Голландский (2-я половина XIV века) — теоретик музыки, заложивший элементарную теории музыки.
 Иоанн де Бриенн (ок. 1148—1237) — король Иерусалима в 1210—1212 годах, император-регент Латинской империи с 1229 года.
 
 Иоанн Дорогомилович — псковский воевода.
 Иоанн Дука (ок. 1025—1088) — византийский кесарь, младший брат императора Константина X Дуки.
 Иоанн Дука (1126—1200) — византийский политический деятель.
 Иоанн Евгеник — византийский писатель, богослов и государственный деятель, живший в середине XV века.
 Иоанн Жандунский (ок. 1285—1328) — средневековый французский философ и теолог.
 Иоанн Зиновьев — боярин великого князя Иоанна III, предок дворянского рода Зиновьевых. 
 Иоанн и Павел (ум. 362) — святые мученики Римские.
 Иоанн Итал — византийский философ XI века.
 Иоанн Каматир — византийский писатель.
 Иоанн Канан (2-я половина XIV века — 1-я половина XV века) — византийский греческий историк.
 Иоанн Каноник — францисканский монах и английский учёный XIV века.
 Иоанн Каппадокийский — префект Востока (532—541) в Византийской империи, патриций и консул (538).
 Иоанн Капуанский (ок. 1250 — ок. 1310) — итальянский писатель и переводчик еврейского происхождения.
 Иоанн Киннам (ок. 1143 — после 1176) — византийский историк.
 Иоанн Кладас — византийский церковный композитор XIV века.
 Иоанн Комнин — сын византийского аристократа Исаака Комнина.
 Иоанн Комнин Толстый — византийский аристократ, зачинщик восстания против императора Алексея III Ангела.
 Иоанн Кресценций — правитель Рима из патрицианского рода Кресценциев.
 Иоанн Кукузель (ок. 1280 — ок. 1360) — византийский композитор и музыкальный теоретик.
 Иоанн Куркуас — византийский военный деятель середины X века.
 Иоанн Кущник (V век) — христианский святой, почитается в лике преподобных.
 Иоанн Лид — византийский чиновник VI в., автор нескольких книг, посвящённых антикварным изысканиям.
 Иоанн Лейденский (ок. 1509—1536) — вождь мюнстерских анабаптистов.
 
 Иоанн Майраванеци (ок. 572—650) — армянский философ и гуманист VII века.
 Иоанн Малала (ок. 491—578) — византийский автор «Хронографии».
 Иоанн Мамиконян — армянский писатель VII века, настоятель монастыря Сурб-Карапет.
 Иоанн Мандакуни (ум. ок. 490) — армянский католикос с 478-года, автор религиозных речей и гимнов.
 Иоанн Миланский — итальянский врач XII века, президент медицинской школы в Салерно.
 Иоанн Мистакон — византийский полководец второй половины VI века.
 Иоанн (Могильницкий) (1778—1831) — галицкий культурно-образовательный и церковный деятель, греко-католический священник, учёный — филолог, языковед и богослов, каноник перемышльской капитулы УГКЦ.
 Иоанн Никитич — двинский боярин, заволоцкий воевода.
 Иоанн Орфанотроф — византийский политический деятель XI века.
 Иоанн Палеолог Комнин Дука Ангел (1225/1230 — 1273/1274) — византийский государственный и военный деятель, великий доместик, севастократор и деспот Византийской империи.
 Иоанн Руф — антихалкидонитский («монофизитский») писатель V—VI веков.
 Иоанн Севильский (ум. ок. 1180) — один из виднейших переводчиков с арабского языка.
 Иоанн Сеговийский (ок. 1395—1458) — испанский гуманист, богослов, профессор Саламанкского университета.
 Иоанн Секунд (1511—1536) — нидерландский поэт.
 Иоанн Сирийский (IV век — V век) — христианский подвижник, сирийский пустынник, преподобный.
 Иоанн Скилица — византийский чиновник, хронист XI — начала XII вв.
 Иоанн Скиф — восточноримский полководец и политик конца V века.
 Иоанн Скот Эриугена (ок. 810—877) — ирландский философ, богослов, поэт и переводчик, крупнейший мыслитель Каролингского возрождения.
 Иоанн Слепой (Иоганн Люксембургский; 1296—1346) — граф Люксембурга, король Чехии, титулярный король Польши.
 Иоанн Тимошкинич — новгородский боярин, один из руководителей партии, противостоящей князю Михаилу Черниговскому.
 Иоанн Творимирович — человек, который спас князя Владимира Ярославича.
 Иоанн Филопон (ок. 490—570) — философ-неоплатоник, механик и физик, христианин.
 Иоанн Фордунский (ум. 1384) — средневековый шотландский хронист.
 Иоанн Цец (ок. 1110—ок. 1180) — византийский филолог, плодовитый комментатор античных авторов.
 Иоанн Эпифанский — византийский историк конца VI века.
 Иоанн — трапезундский военный и политический деятель, евнух.
 Пресвитер Иоанн — легендарный правитель вымышленного христианского государства в Центральной Азии.

Религиозные деятели 
 Иоанн — первый (с 1379 года) архимандрит Высоко-Петровского монастыря.
 Иоанн (1901—1975) — митрополит Пражский и всея Чехословакии, предстоятель.
 Иоанн (ум. 1186) — епископ Русской церкви, архиепископ, святой Русской церкви.
 Иоанн — дьяк, переписавший часть «Изборника» 1073 года для великого князя Святослава Ярославича.
 Иоанн (?—ок. 791) — религиозный и политический деятель Крымской Готии, епископ Готский, православный святой.
 Иоанн — епископ Русской православной церкви, епископ Суздальский и Нижегородский.

 Иоанн Авильский (1499—1569) — испанский католический святой, писатель и проповедник.
 Иоанн Бакинский (1878—1937) — священник Православной российской церкви, иерей.
 Иоанн Бикларский (ок. 540—621) — епископ Жироны, автор исторической хроники событий 567—590 годов.
 Иоанн Богоугодный (XII век) — православный святой, преподобный.
 Иоанн Божий (1495—1550) — католический святой, основатель общины.
 Иоанн Верхотурский — юродивый, святой Русской православной церкви.
 Иоанн Ветхопещерник (VIII век) — монах, христианский подвижник, пресвитер.
 Иоанн Вишенский (между 1545—1550 — после 1620) — монах, антиуниатский публицист и полемист.
 Иоанн Воин — христианский святой.
 Иоанн Гуальберт (995—1073) — святой Римско-католической церкви, аббат, покровитель лесничих.
 Иоанн Дамаскин (ок. 675 — ок. 753) — христианский святой, один из Отцов Церкви, богослов, философ и гимнограф.
 Иоанн Дунс Скот (1266—1308) — шотландский теолог, философ, схоластик и францисканец.
 Иоанн Златоуст (ок. 347—407) — архиепископ Константинопольский, богослов, один из трёх Вселенских святителей.
 Иоанн Зонара (ум. после 1159) — византийский историк XII века, монах-богослов.
 Иоанн Евхаитский (ок. 1000—ок. 1070) — митрополит города Евхании, или Евхаит, в Малой Азии, ритор и поэт.
 Иоанн Иверский (ум. ок. 1002) — грузинский монах, которого почитают как святого.
 Иоанн Иерусалимлянин — иерусалимский монах, жил в VIII веке.
 Иоанн из Гото (1578—1597) — святой Римско-католической церкви, член монашеского ордена иезуитов, мученик.
 
 Иоанн из Шинона (V век) — отшельник из Шинона или Мутье, святой Католической церкви.
 Иоанн Казанский (?—1529) — русский православный святой, мученик.
 Иоанн Калязинский (1738—1764) — местночтимый святой Русской православной церкви.
 Иоанн Канапариус (вторая половина X — начало XI века) — монах-бенедиктинец, автор первого «Жития святого Адальберта».
 Иоанн Капистранский (1386—1456)— итальянский святой, проповедник крестового похода против еретиков и турок.
 Иоанн Кассиан (ок. 360—435) — христианский монах и богослов, один из основателей монашества в Галлии.
 Иоанн Колов (?—422(430)) — египетский монах, авва, почитается в лике преподобных.
 Иоанн Кормянский (1837—1917) — святой Белорусской православной церкви.
 Иоанн Коттон — монах-бенедиктинец, средневековый теоретик музыки.
 Иоанн Креста (1542—1591) — христианский мистик, католический святой, писатель и поэт, учитель Церкви.
 Иоанн Креститель — ближайший предшественник Иисуса Христа, предсказавший его пришествие.
 Иоанн Иосиф Креста (1654—1739) — итальянский священник-францисканец, католический святой.
 Иоанн Магнус (1488—1544) — католический архиепископ Упсальский и примас Швеции, богослов, историк.
 Иоанн Марк (1899—1987) — религиозный деятель русского зарубежья, член Церкви баптистов.
 Иоанн Марон — маронитский патриарх Антиохии и Сирии VII—VIII веков.
 Иоанн Многострадальный (?—1160) — монах Киево-Печерской лавры, почитаемый в лике преподобных.
 Иоанн Молчальник (454—558) — религиозный деятель, преподобный.
 Иоанн Московский (?—1589) — московский юродивый, святой Русской церкви в лике блаженных.
 Иоанн Мосх (550—619) — православный византийский монах и известный духовный писатель.
 
 Иоанн Неаполитанский (ум. 432) — святой, епископ Неаполя (402—432; под именем Иоанн I).
 Иоанн Никиусский — египетский коптский епископ города Никиу (Пашати) в дельте Нила.
 Иоанн Оленевский (1854—1951) — священноисповедник, подвижник Пензенской земли.
 Иоанн Парижский (ум. 1304) — учёный богослов-схоластик, из ордена доминиканцев.
 Иоанн Поливотский (конец VIII — начало IX века), преподобный, чудотворец.
 Иоанн Постник Печерский (XIII век?) — инок Киево-Печерского монастыря, святой Русской православной церкви.
 Иоанн Прислопский (ок. 1540—ок. 1605) — игумен, митрополит Трансильвании.
 Иоанн Прозорливый (?—394) — преподобный, пустынник и египетский затворник.
 Иоанн Пророк ((VI век) — христианский святой из Византии.
 Иоанн Психаит (конец VIII — начало IX века) — византийский монах, исповедник периода иконоборчества.
 
 Иоанн Ростовский (ум. 1581 (1580)) — святой, ростовский блаженный, юродивый, чудотворец.
 Иоанн Русский (ок. 1690—1730) — православный святой, праведный, исповедник.
 Иоанн Рыльский (ок. 876—946) — святой Болгарской церкви, покровитель болгарского народа.
 Иоанн Саагунский (1419—1579) — святой Католической церкви, известный проповедник своего времени.
 Иоанн Святогорский (1795—1867) — насельник Святогорского монастыря, затворник, местночтимый святой.
 Иоанн Сезёновский (1791—1839) — монах, преподобный, блаженный, затворник.
 Иоанн Солсберийский (1115/1120—1180) — англо-французский богослов, схоластик, писатель, педагог, епископ.
 Иоанн Толедский — английский кардинал, декан Коллегии кардиналов с 1254 по 1273 год.
 Иоанн Устюжский (?—1494) — святой, устюжский юродивый.
 Иоанн Хильдесхаймский (ум. 1375) — католический теолог.
 Иоанн Хозевит (конец V — середина VI века) — преподобный, епископ Кесарии Палестинской.
 Иоанн Эфесский (ок. 507 — ок. 586) — епископ Асийский, последовательный сторонник миафизитской, нехалкидонской христологии.

Клирики

Составные имена 
 Иоанн-Александр (?—1371) — болгарский царь в 1331—1371 годах.
 Иоанн Гиркан I — иудейский царь из династии Хасмонеев, правил с 134 по 104 года до нашей эры.
 Иоанн-Зосим — грузинский богослов и гимнограф X века.
 Иоанн-Нектарий (Ковалевский) (1905—1970) — епископ, глава неканонической «Французской Кафолической Православной Церкви».
 
 Иоанн Фридрих I (1542—1600) — герцог Вольгастский и Щецинский, епископ Камминский.
 Иоанн-Шишман (ум. 1395) — болгарский царь в 1371—1395 годах.

Корабли 
 «Иоанн» — парусный линейный корабль Балтийского флота Российской империи, один из кораблей типа «Слава России», участник русско-шведской войны 1741—1743 годов.

См. также